Rueda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rueda de Jalón (ort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Rueda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Rueda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar